Christopher Evans eller Chris Evans kan henvise til flere artikler:

 Chris Evans (programleder) – britisk programleder
 Chris Evans (skuespiller) – amerikansk skuespiller
 Christopher Riche Evans – britisk psykolog og computervidenskabsmand (1931-1979)